В швейцарском городе Лозанне насчитывается 46 культурных объектов национального значения.

Примечания 

Культура Швейцарии
Архитектура Лозанны